Никола́й Пермяко́в: Пермяков, Николай Александрович (1912—1992) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Пермяков, Николай Константинович (1925—1999) — советский учёный и в области патологической анатомии, академик АМН СССР и РАМН